Тёмный дельфин, или тусклый дельфин, или вертящийся дельфин (), — вид из семейства дельфинов, входящий в род Sagmatias. До ревизии 2019 года обычно классифицировался в составе рода короткоголовых дельфинов (Lagenorhynchus).

Описание 
Дельфин среднего размера. Тело маленькое, компактное. Длина тела 1,6—2,1 м. Масса животного 68—84 кг, максимум до 93 кг. Окраска верха тела черная. Нижняя сторона тела от светло-серой до белой, иногда с серыми пятнами. По бокам светлоокрашенного тела вниз спускаются две заостренные черные полосы. Клюв короткий толстый. Спинной плавник в форме полумесяца, располагается по центру туловища. Зубов 32 пары на верхней челюсти и 30 пар на нижней.

Ареал 
Обитает в водах Южной Африки, Новой Зеландии, Чили и в Северной Антарктике (у Фолклендских островов и Кергелена).

Образ жизни 
Предпочитает холодные воды с температурой 10—19 °C. Обитает на глубинах до 200 метров. Формируют стаи по 8—15 особей, иногда собирается в стада до 240 особей. Суточный кормовой ареал достигает 750 квадратных километров.
Основу рациона составляет рыбы, кальмары, креветки.

Живут раздельными группами — самцы и самки отдельно, встречаются только на период размножения, который приходится на весну. Беременность самок длится 11—12 месяцев. Вес новорожденного дельфина — 3—5 кг, длина — 55—70 см. Самки с детенышами держатся отдельно от групп дельфинов еще около года.

Охрана 
Вид занесён в международную Красную Книгу.

Примечания

Литература 
 Burnie D, Wilson DE. 2001. Animal. London: Dorling Kindersley. 624 p.
 Ballenger L, Lindsley T. 2003. Lagenorhynchus obscurus, Animal Diversity Web. May 25, 2004.

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Животные, описанные в 1828 году